Santa María Magdalena steht für:

Orte in Mexiko:
 Santa María Magdalena (Hidalgo)
 Santa María Magdalena (Querétaro)

Kirchengebäude in Spanien:
 Santa María Magdalena (Cangas del Narcea), Basilika in der Region Asturien
 Santa María Magdalena (Zamora), Kirche in der Region Kastilien-León